

Cinema 
 Slam – film del 1998 diretto da Marc Levin
 Slam - Tutto per una ragazza – film del 2016 diretto da Andrea Molaioli
 Slam – film del 2018 diretto da Partho Sen-Gupta

Letteratura 
 Slam – genere di poesia orale
 Slam – romanzo di Lewis Shiner del 1990
 Tutto per una ragazza (Slam) – romanzo di Nick Hornby del 2007

Musica 
 Slam – album dei Suburban Studs del 1977
 Slam – singolo di Beenie Man del 1993
 Slam – singolo degli Onyx del 1993, dall'album Bacdafucup
 Slam – album di Joe Lynn Turner del 2001
 Slam – singolo dei Pendulum del 2005
 Slam – singolo di Anna Abreu del 2010
 Slam – sottogenere del brutal death metal
 Slam – duo di musica elettronica britannico

Altro 
 Slam – ciascuno dei quattro tornei di tennis appartenenti al Grande Slam
 SLAM – Simultaneous Localization and Mapping, mappaggio e localizzazione applicati alla robotica
 SLAM – tipo di mina terrestre di fabbricazione statunitense, in produzione dal 1992 al 2002
 Slam – bevanda soft drink basata sull'aranciata prodotta dalla PepsiCo, conosciuta come Mirinda fuori dall'Italia